Höllerl ist der Name von

 Gerd Höllerl, österreichischer Basketballspieler, -funktionär und -trainer 
 Rudolf Höllerl (bl 1911), österreichischer Fußballspieler
 Stefan Höllerl (* 1964), österreichischer Basketballtrainer und -funktionär